Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Golovin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Rennae Stubbs.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Stuttgart
Sport en Allemagne en 2007
Tennis en octobre 2007